Govern de Catalunya 1984-1988
 Govern de Catalunya 1988-1992